Caterina di Bosnia (1425 - 1478) – moglie di Stefano Tommaso di Bosnia
 Caterina di Bosnia, contessa di Cilli – principessa bosniaca del XIV secolo
 Caterina di Bosnia - figlia di Caterina di Bosnia, contessa di Cilli
 Caterina di Bosnia, Grand Principessa di Hum (1294–1355)
 Caterina di Bosnia, Banessa di Slavonia (morta dopo il 1310)